Azua de Compostela é uma cidade do sul da República Dominicana, capital da província de Azua. Está localizada a 100 km oeste da capital nacional, Santo Domingo. A cidade foi fundada em 1504 pelos espanhóis.

Geografia 
 Latitude: 18° 26' 60" Norte
 Longitude: 70° 43' 60" Oeste
 Altitude: 79 metros

Demografia 
População de acordo com os censos:
 1981: 31.481
 1993: 46.695
 2002: 56.453

Ligações externas 
 
 

Municípios da República Dominicana